Shaio puede referirse a:

Abood Shaio, empresario que donó el dinero para la construcción de una clínica en Bogotá.
Clínica Shaio, clínica cardiovascular en Bogotá.
Sociedad Hispano-Americana de Análisis Input-Output, SHAIO